Воронцовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и Российской Федерации:

 Существующая
 Воронцовская волость (Псковская область) — муниципальное образование в Островском районе Псковской области

 Упразднённые
 Воронцовская волость (Покровский уезд) — в составе Владимирской губернии, Покровский уезд
 Воронцовская волость (Вологодский уезд) — в составе Вологодской губернии, Вологодский уезд
 Воронцовская волость (Усть-Сысольский уезд) — в составе Вологодской губернии, Усть-Сысольский уезд
 Воронцовская волость (Павловский уезд) — в составе Воронежской губернии, Павловский уезд
 Воронцовская волость (Нижнеломовский уезд) — в составе Пензенской губернии, Нижнеломовский уезд
 Воронцовская волость (Сердобский уезд) — в составе Саратовской губернии, Сердобский уезд
 Воронцовская волость (Гжатский уезд) — в составе Смоленской губернии, Гжатский уезд
 Воронцовская волость (Тамбовский уезд) — в составе Тамбовской губернии, Тамбовский уезд